Павло Ксаверій Бжостовський, також Павло Ксаверій Берестовський (30 березня 1739, с. Мосар Ошмянського повіту — 17 листопада 1827, Рукойні) — державний і релігійний діяч Великого князівства Литовського, меценат. Канонік віленський (1755–1773), писар великий литовський (1762–1774) і референдар духовний великий литовський (1774–1787), архідиякон віленський (з 1823). 1798 року отримав графський титул. Публіцист і перекладач.

Біографія 

Представник шляхетського роду Берестовських (Бжостовських) герба «Стремено», син Юзефа. Мав братів Роберта і Станіслава.

З 1758 навчався у Римі в Колегіумі Климентинум, священник з 1763.

Фінансував видання книг єзуїтською, піарською і василіянською друкарнями у Вільно. Переклав з італійської мови книгу «Наука для нових сповідників» («Nauka dla nowych spowiedników», Вільнюс, 1765—1766), з французької мови книги Б. Грасіяна «Універсальна людина» («Cziowiek uniwersalny», Вільнюс, 1765) i Дюамеля Дю Мансо «Робота про сільське господарство» («Dzieło o rolnictwie», т. 1-2, Вільнюс, 1770—1773). Автор книги «Генеалогічні повідомлення про будинок Бжостовських» (різними мовами, 1776, 1796 і 1818).

У 1767 придбав маєток Мерач у Віленському повіті (перейменував його в Павлово), і під впливом ідей філософа-просвітителя Жана Жака Руссо, а також соціалістів-утопістів Томаса Мора, Анрі Сен-Симона та інших провів радикальні соціально-економічні реформи, ввів самоврядування селян.

Реформи описав у книзі «Статути для гарного порядку і повинностей осілих людей в маєтку Павлово або Мерач, запропоновані в 1771 році» (Вільнюс, 1771, 2-е видання 1791), «Листи аноніма, що описують комісію вільних павлівських волощанів зі своїм дідичем, ксьондзом Бжостовським, екс-референдарем ВКЛ» (без дати і місця видання).

Після Третього поділу Речі Посполитої (1795) продав Павлово, жив у Дрездені, Римі. 

5 червня 1798 року був зведений королем Прусським Фрідріхом Вільгельмом III разом із Олександром Берестовським у графську гідність. Його графський титул був підтверджений 1824 року в Російській імперії. 

Після повернення на батьківщину був настоятелем у Рукойнях поблизу Вільно.

Нагороди 

 Кавалер Ордена Святого Станіслава (1767).

Творчість

Важливі твори 

 List … pisany do JW Imć Pana S. Brzostowskiego … w roku 1767 12 dnia miesiąca października z Wilna, brak miejsca i roku wydania (przekł. Łaciński: Epistola ad fratrem suum S. Brzostowski …, Wilno 1767)
 Ustawy stosujące się do dobrego porządku i powinności osiadłych ludzi w dobrach Pawłowie , czyli Mereczu, przepisane roku 1769 Wilno 1771; wyd. następne: Wilno тисяча сімсот дев'яносто один, przedr. S. Kutrzeba, A. Mańkowski: "Polskie ustawy wiejskie XV—XVIII w. ", Kraków 1938 Archiwum Komisji Prawniczej, t. 11; przedr. S. Inglot: Próby reform włościańskich w Polsce XVIII w. Wybór źródeł, Wrocław 1952 s. 245—269
 Lekarstwa dla wygody gospodarzy w Pawłowie mieszkających, Wilno 1770
 Kazanie o powinnościach poddanych ku królowi, Wilno тисячі сімсот сімдесят одна
 Obrona plebana, czyli roztrząśnienie i zbicie zarzutu mu uczynionego z okazji pisma odeń wydanego o rolnictwie . Przełożona z włoskiego , Powst. Pawłów, 26 lipca 1775; brak miejsca i roku wydania (por. Przekłady)
 Wiadomość genealogiczna o domie Brzostowskich od wejścia z Polski do Litwy, brak miejsca wydania тисяча сімсот сімдесят шість, wyd. następne: Wilno 1818 (także w jęz. łacińskim pt. Domus Brzostowski, Rzym 1 796; także w jęz. francuskim pt. Généalogie de la maison Brzostowski, Rzym 1797)
 Wieśniaczka, Warszawa +1786 (wyd. Bez nazwiska autora; utwór wywołany powieścią M. Krajewskiego Podolanka wychowana w stanie natury i polemizującym z nią Listem Sandomierzanki do Podolanki)
 Listy anonima opisujące komisją wolnych włościan z dziedzicem swoim JW księdzem Brzostowskim … Adresowane do Grebla bibliopoli krakowskiego, z powodu wyszłej w drukarni jego książki w тисяча сімсот вісімдесят вісім r., «O poddanych polskich», powst. Тисяча сімсот вісімдесят вісім lub 1789 р brak miejsca wydania (1790); przedr. S. Inglot: Próby reform włościańskich w Polsce XVIII w. Wybór źródeł, Wrocław 1952 s. 270—280; Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 1, Wrocław тисячу дев'ятсот п'ятдесят п'ять (autorstwo sporne; S. Inglot wysunął hipotezę o autorstwie J. Wybickiego)
 Pawłów od r. 1767—1795 od jednego przyjaciela domowego opisany, Wilno 1811 (część zamierzonego przez autora wydania zbiorowego)
 Rozmyślanie na wsi w Turgielach, Wilno 1811 (część zamierzonego przez autora wydania zbiorowego)
 Kościoły, malowania znaczniejsze w Rzymie, w niektórych miastach włoskich, niemieckich, francuskich, polskich, podług opisania innych ode mnie uważane, Wilno 1811 (część zamierzonego przez autora wydania zbiorowego)
 Wspomnienia Brzostowskiego ogłoszone m.in. w artykule: «Wspomnienia dawnych Polaków», Pielgrzym z Tęczyna (dod. Muzy Nadwiślańskiej) 1823, t. 1.

Переклади 

 J. Ciapiński: Oda na szczęśliwą koronacją Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta napisana w łacińskim języku … na polski język przełożona 1764 r. w Wilnie, brak miejsca i roku wydania
 Nauka dla nowych spowiedników z włoskiego języka na polski wytłumaczona, cz. 1-2, Wilno 1765—1766, wyd. 2 Berdyczów тисяче сімсот сімдесят чотири
 B. Gracian: Człowiek uniwersalny z francuskiego przełożony rp 1765, Wilno brak roku wydania
 HL Duhamel du Monceau: Dzieło o rolnictwie … po francusku napisane, na polski język przetłumaczone, t. 1, Wilno 1770; t. 2, Wilno тисячі сімсот сімдесят три; przedmowę tłumacza przedr. Z. Florczak, L. Pszczołowska: Ludzie Oświecenia o języku i stylu, t. 1, Warszawa 1958.

Редакторська праця 

 Zebranie z listów papieskich … dla nauki panien WW. Zakonnych … Przez Konstantyna Brzostowskiego w roku pańskim 1710 wydane, a teraz kosztem i staraniem … przedrukowane , Brak miejsca i roku wydania (2 poł. XVIII wieku)
 Zabawki przystojnego człeka, brak miejsca i roku wydania.

Листи 

 Do Kazimierza Nestora Sapiehy z 7 grudnia 1790, Gazeta Narodowa i Obca 1790
 Do J. Zawadzkiego z roku 1809 wyd. T. Turkowski: Materiały do dziejów literatury i oświaty na Litwie i Rusi, t. 1, Wilno 1935 s. 148—151.

Примітки

Джерела 

 Пазднякоў В. С. . ISBN 985-11-0315-2 ISBN 985-11-0314-4 (т. 1)
 87. Що таке «Павловська республіка»?  // 150 питань і відповідей з історії Білорусі / Упоряд. Іван Саверченко, Дмитро Санько. — Вільнюс: Наше Майбутнє, 2002.

Посилання 

 Павел Ксаверый Берастоўскі 

Уродженці Глибоцького району (Білорусь)
Померли у Вільнюському повіті
Перекладачі з італійської
Перекладачі з французької
Перекладачі на польську
Польські перекладачі
Польськомовні письменники
Білоруські публіцисти
Польські публіцисти
Віленські каноніки РКЦ
Кавалери ордена Святого Станіслава